INY – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Inyati (Sudafrica)